Pavels ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Pavels (1769–1822), norwegischer lutherischer Bischof    
 Claus Pavels Riis (1826–1886), norwegischer Dichter
 Jürgen Pavels (1568–1645), Lübecker Kaufmann und Ratsherr